Појам „Вешала” може се односити на:

 Вешала — механичка справа која је служила за извршење смртне казне вешањем
 Вешала (игра) — друштвена игра речима

или

 Вешала (филм) — (), амерички хорор филм из 2015. године

а може бити и:
 Вешала (Тетово) — насеље у Северној Македонији, у општини Тетово
 Вјешала (острво) — мало ненасељено острво у хрватском делу Јадранског мора